Das Benson & Hedges Irish Masters 1982 war ein professionelles Snooker-Einladungsturnier im Rahmen der Saison 1981/82. Es wurde vom 24. bis zum 28. März 1982 – und damit etwa 13 Monate nach der letzten Austragung – im Goffs des irischen Dorfes Kill ausgetragen. Sieger wurde zum drittem Mal in Folge der Waliser Terry Griffiths, der im Finale den Engländer und Weltmeister Steve Davis besiegte. Davis spielte mit einem 128er-Break das höchste Break des Turnieres.

Preisgeld 
Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte sich das Preisgeld des von Benson & Hedges gesponserten Turnieres um etwa 25 % des Vorjahrespreisgelds.

Turnierverlauf 
Wie auch schon im Vorjahr wurde das Teilnehmerfeld um zwei weitere Spieler auf insgesamt zwölf Teilnehmer erweitert. Dei Erstrunden- und Viertelfinalpartien wurden im Modus Best of 9 Frames gespielt, während das Halbfinale im Modus Best of 11 Frames und das Finale im Modus Best of 17 Frames gespielt wurden. Des Weiteren nahem zum ersten Mal in der Turniergeschichte mit Eugene Hughes und Dessie Sheehan irische Spieler am Irish Masters teil.

Finale 
Der Waliser Terry Griffiths stand zum dritten Mal in Folge in Finale, die beiden letzten Finalteilnahmen hatte er gewonnen. Wie er selbst war sein Finalgegner Steve Davis Weltmeister geworden, wobei Davis noch amtierend war und während seiner Karriere insgesamt 6 WM-Titel gewinnen sollte.

Davis startete besser ins Match und ging mit 0:3 in Führung, ehe Griffiths das Spiel drehte und selbst mit 4:3 in Führung ging. Zwar glich Davis sofort aus, doch Griffiths schaffte den entscheidenden Sprung auf< den Stand 8:4. Den direkten Durchmarsch konnte Davis noch verhindern, doch mit einem 52er-Break im 14. Frame gewann Griffiths das Match und damit seinen dritten Titel beim Irish Masters.

Century Breaks 
Während des Turnieres spielten drei Spieler drei Centurys.
  Steve Davis: 128
  Tony Meo: 113
  Ray Reardon: 101

Einzelnachweise 

1982
Snookerveranstaltung 1982
Billardturnier in Kill (County Kildare)